

Presentación previa 

El estadounidense Rhyne Williams fue el campeón defensor. No pudo defender con éxito su título tras caer derrotado en cuartos de final ante el tunecino Malek Jaziri.

El estadounidense Steve Johnson ganó el título tras derrotar en la final al tunecino Malek Jaziri por 6-4, 6-4.

Cabezas de serie 

 Michael Russell (Primera ronda)
 Alex Bogomolov, Jr. (Segunda ronda)
 Tim Smyczek (Baja)
 Denis Kudla (Segunda ronda)

 Frank Dancevic (Baja)
 Ryan Harrison (Segunda ronda)
 Rhyne Williams (Cuartos de final)
 Alex Kuznetsov (Primera ronda)
 Peter Polansky (Segunda ronda)

Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Dallas 2014